Seram kan syfta på följande platser:

Indien 

 Seram (ort), Karnataka, Gulbarga,

Indonesien 

 Seram (öar), Lampung, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar